refleksologia (nauka)
 refleksologia (pseudonauka)